Бучма — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бучма, Амвросий Максимилианович (1891—1957) — советский актёр, режиссёр театра и кино, театральный педагог.
 Бучма, Наталия Николаевна (1943—2017) — советский и украинский театральный режиссёр и педагог. Бучма, Юрий Яковлевич — советский и украинский композитор, музыкант, художник, дизайнер и писатель.

 См. также 
 Бучмы — село в Жолковском районе Львовской области Украины.